Хопи:
 Хопи — индейский народ группы пуэбло.
 Хопи — язык народа хопи, относится к юто-астекским языкам.
 (2938) Хопи — небольшой астероид главного пояса, который характеризуется одной из самых наклонённых орбит среди первых 10000 астероидов.